Funagata (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Chiba, heute: Tateyama (Chiba)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Funagata (Han)